Il doppio del torneo di tennis Philippine International 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ross Case e Geoff Masters che hanno battuto in finale Syd Ball e Kim Warwick 6–1, 6–2.

Teste di serie

 Juan Gisbert Sr. /  Manuel Orantes (quarti di finale)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)

 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (semifinali)
 Vijay Amritraj /  Vijay Amritraj (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Philippine International 1975